Tornik est un toponyme qui peut désigner :
le mont Tornik, le point culminant du massif de Zlatibor en Serbie ;
Tornik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva.